Petra Kvitová era la detentrice del titolo ma ha deciso di non prendere parte alla competizione quest'anno.

Ana Ivanović ha sconfitto in finale Caroline Wozniacki per 6–2, 7–62.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il primo turno

  Angelique Kerber (semifinale)
  Caroline Wozniacki (finale)
  Ana Ivanović (Campionessa)
  Jelena Janković (secondo turno)

  Sara Errani (primo turno)
  Dominika Cibulková (quarti di finale)
  Lucie Šafářová (quarti di finale)
  Carla Suárez Navarro (quarti di finale)

Qualificate 

  Dar'ja Gavrilova (secondo turno)
  Marina Eraković (secondo turno)

  Jarmila Gajdošová (secondo turno)
  Alla Kudrjavceva (primo turno)

Wildcard 

  Belinda Bencic (secondo turno)
  Kimiko Date-Krumm (primo turno)

  Sabine Lisicki (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Toray Pan Pacific Open 2014
WTA Tour 2014